A Reality Tour – tour di David Bowie
A Reality Tour – album di David Bowie